Олая:
 Олая (Колумбия) — город и муниципалитет в Колумбии.
 Олая (Португалия) — район (фрегезия) в Португалии.